Сан Антонио дел Алто има више значења:

 Сан Антонио дел Алто (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Антонио дел Алто (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Алто (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио дел Алто (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику